Termin FIN ima više značenja.

 Finska, bivša oznaka države
 Fin (ostrvo), dansko ostrvo